Miejscowości w USA:
 Forest Home – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Forest Home – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia
Gminy w USA:
 Forest Home (ang. Forest Home Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim